Dani Daniels (Condado de Orange, 23 de setembro de 1989) é uma atriz pornográfica americana.

Em 2014, Dani faz sua primeira aparição em um filme, desde então, ela continua a participar de inúmeras produções. Inclusive foi diretora de 4 filmes. É uma das mais populares atrizes pornô da atualidade. Quando encerrar a carreira pornográfica pretende se casar e se tornar Promotora de Justiça ou Promotora de vendas em Pasadena, Califórnia.

Dani Daniels o nome artístico que foi derivado do nome de um ex-namorado como um ato de vingança contra ele. Dani nunca gravou uma cena de sexo anal e está casada com Victor Cippola.

Prêmios e indicações

2013 AVN Award nomeada – Best All-Girl Group Sex Scene – Tomb Raider XXX: An Exquisite Films Parody (com Chanel Preston & Gracie Glam)
2013 AVN Award nomeada – Best Boy/Girl Sex Scene – Dani Daniels Dare (com Erik Everhard)
2013 AVN Award vencedora – Best Girl/Girl Sex Scene – Dani Daniels Dare (com Sinn Sage)
2013 AVN Award nomeada – Best New Starlet
2013 AVN Award nomeada – Best Solo Sex Scene – All Natural Glamour Solos, II
2013 AVN Award nomeada– Best Tease Performance – Dani Daniels Dare
2013 AVN Award nomeada – Best Three-Way Sex Scene (B/B/G) – Dani Daniels Dare (com Mick Blue & James Deen)
2013 AVN Award nomeada – Best Three-Way Sex Scene (G/G/B) – Dani Daniels Dare (com Karlie Montana & Manuel Ferrara)
2013 XBIZ Award nomeada– Best New Starlet

Ligações externas

Página oficial

Dani Daniels Vídeos

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Naturais do condado de Orange (Califórnia)
Atrizes pornográficas LGBT